Олеса-де-Монсеррат ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Барселона. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 16,63 км². Население — 23646 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны